Pelle Erobreren bzw. Pelle der Eroberer steht für:

* Pelle der Eroberer, Roman von Martin Andersen Nexø
 Pelle, der Eroberer, dänisch-schwedischer Spielfilm (1987)